Satouri ist der Familienname folgender Personen:

 Ilyes Satouri (* 1993), französischer E-Sportler
 Mounir Satouri (* 1975), französischer Politiker (EELV), MdEP